Stellesi – abitanti di San Giovanni (Stella)
Stellesi – abitanti di Stella (Italia)